De combinatie voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 10 februari 2014 in het Rosa Choetor Alpine Resort in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene Maria Höfl-Riesch uit Duitsland prolongeerde haar titel.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen combinatie